Puchar Spenglera (oficj. Spengler Cup) – coroczny towarzyski turniej w hokeju na lodzie odbywający się w szwajcarskim Davos. Pierwsza edycja tego turnieju odbyła się w 1923 roku, co czyni go najstarszym turniejem hokejowym na świecie. Gospodarzem wydarzenia jest szwajcarski zespół HC Davos, którego hala Vaillant Arena jest użytkowana do rozegrania turnieju pomiędzy drugim dniem świąt Bożego Narodzenia, a Nowym Rokiem.

Pierwotnie w opracowanym przez doktora Carla Spenglera turniej miał promować drużyny z krajów niemieckojęzycznych, jednakże prestiż rozgrywek wzrósł ponad państwa niemieckojęzyczne, dzięki czemu uczestniczyły w nim często drużyny z innych części Europy m.in. pojawiły się zespoły ze Związku Radzieckiego, Szwecji, czy Czechosłowacji.

Ponadto w turnieju kilkakrotnie zagrały drużyny spoza kontynentu europejskiego. Zazwyczaj był to zespół Team Canada, który składał się z zawodników kanadyjskich grających w Europie. Rzadziej występował Team USA, a w 1971 do turnieju zaproszono zespół Japonii, który przed Igrzyskami Olimpijskimi w Sapporo przygotowywał się w Davos. W 2013 roku w turnieju wzięła udział drużyna Rochester Americans, która na co dzień występuje w American Hockey League. Reprezentacja Polski wystąpiła w turniejach w 1974 (II miejsce) i 1975 (III miejsce).

Formuła turnieju 
Jest to turniej towarzyski, który obecnie składa się z dwóch części: 
 Faza grupowa - zespoły podzielone są na dwie grupy po trzy zespoły, zwycięzcy grup awansują do półfinałów, a drużyny z miejsc drugiego i trzeciego do ćwierćfinałów
 Faza pucharowa - w ramach której odbywa się dwa mecze ćwierćfinałowe, dwa półfinałowe i finał

Triumfatorzy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju

!